SkiStar Swedish Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 20–26 lipca 2015 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 439 405 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Szwecji